

Toponyme

Wauchope (Nouvelle-Galles du Sud)

Wauchope (Saskatchewan)

Wauchope (Écosse)
 Wauchope Forest

Homonymie de toponyme